Jaal Ab Dullah — альбом Muslimgauze, выпущенный на американском лейбле Soleilmoon Recordings 23 сентября 1997 года, название по каталогу — SOL 53 CD, диск был переиздан в 2004 году.

Об альбоме 
Все треки Jaal Ab Dullah были написаны, сыграны и записаны в 1997 году в Манчестере, Англия. Как и многие другие, альбом был посвящён событиям на Ближнем Востоке.

Список композиций 
 Old Bombay Vinyl Junkie (8.14)
 Kabul Is Free Under A Veil (1.47)
 Noose Of Gold Silk (2.01)
 Base Metal Trinkets, One Rupee (8.23)
 Benazir Bhutto’s Hands Are Clean (6.46)
 Shimmer, Then Disappear (1.01)
 Jagannath, Jagannath Who (.30)
 A Box Which Contains… (.47)
 Utra Orthodox, And No Cheating (7.47)
 India Rubber Buddha Melts And Forms A Pool (2.19)
 Bengal Motorcycle Death Trap (.35)
 Ravishnu, A Cassette Tape Of Murmur (.31)
 Possess A Poppyhead (2.54)
 Shimmer, Then Disappear (1.42)
 Bright Shadows (2.39)
 Kabul Isn’t Free Under A Veil (5.39)
 Benazir Bhutto’s Hands Are Clean (.10)
 Shimmer, Then Disappear (.44)
 Exit Left No Trace (2.08)
 The Zouave Who Turned A Blind Ear (2.22)
 A Balba Louni (1.18)
 Filigree Silver God (.30)
 Hindu Cosmology (4.17)
 Batik Cloth With A Hand Painted Garuda (1.01)
 Extreme Anti-Arab Zionist (1.46)
 Fakir Palm (5.51)

Примечания

Ссылки 
 Страница на официальном сайте Muslimgauze
 

Альбомы Muslimgauze